«» — еженедельная общественно-политическая газета польских эмигрантов в СССР, официальное печатное издание "Союза польских патриотов".

В состав редакции входили Ванда Василевская, Альфред Лямпе, Влодзимеж Сокорский, Хилари Минц, П. Грош и другие.

В газете публиковали программные документы "Союза польских патриотов".

10 марта 1944 года было создано информационное агентство «Польское Агентство Печати», в дальнейшем, материалы агентства публиковались на страницах газеты.

В 1946 году издание газеты было завершено.

Примечания

Ссылки 
 Cyfrowa wersja czasopisma "Wolna Polska"

Газеты СССР
Газеты Польши
Еженедельные газеты